

Geografia 
 Vina – distretto della regione di Adamaoua (Camerun)
 Vina – fiume del Camerun
 Vina – località del comune di Vergoraz (Croazia)
 Vina – località del comune di Knjaževac (Serbia)
 Vina – località del comune di Leskovac (Serbia)
 Vina – città della contea di Franklin, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Vina – census-designated place della contea di Tehama, California, (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Vina – strumento musicale indiano